Kuoresaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuoresaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä), 
 Kuoresaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,25, long 26,76), 
 Kuoresaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Kuoresaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Kuoresaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Kuoresaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,04, long 26,69), 
 Kuoresaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,94, long 26,81), 
 Kuoresaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Kuoresaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,11, long 26,22), 
 Kuoresaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Kuoresaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Kuoresaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 
 Kuoresaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 

Robotskapade Finlandförgreningar